Gryts församling kan syfta på:

 Gryts församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
 Gryts församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift
 Gryts församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift